DMV peut signifier :

En médecine :
 défaillance multi-viscérale ;
 docteur en médecine vétérinaire ou doctorat en médecine vétérinaire ;
 Dictionnaire des médicaments vétérinaires ;
Autres :
 Department of Motor Vehicles, un organisme gouvernemental aux États-Unis ;
 Deutsche Mathematiker-Vereinigung, la société des mathématiciens allemands ;
 Deutscher Motorsport Verband, une organisation sportive allemande ;
 DMV, une chanson du groupe Primus ;
 DMV Stainless (où DMV signifie Dalmine, Mannesmann, Vallourec), une entreprise appartenant au groupe Salzgitter qui fabrique des tubes en acier inoxydable, sans soudure ;
 décodage par maximum de vraisemblance, un type de décodage ;
 D.C, Maryland, Virginia ;
 Dahlia mosaic virus (virus de la mosaïque du dahlia).